Grabów (ukr. Грабове) – wieś na Ukrainie w rejonie starowyżewskim, obwodu wołyńskiego. Liczy 381 mieszkańców.

Linki zewnętrzne 
 Grabów w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego

Przypisy 

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon starowyżewski